Molinazzo ima više značenja:
 Molinazzo, Lodi
 Molinazzo, Milano
 Molinazzo, Pavia
 Molinazzo, Piacenza